Erciş (district), een Turks district in de provincie Van
 Erciş (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Erciş